Mae Tha bezeichnet:

Amphoe Mae Tha (Lampang), einen Landkreis der Provinz Lampang, Thailand
Amphoe Mae Tha (Lamphun), einen Landkreis der Provinz Lamphun, Thailand